Гунцати могу бити:

 Гунцати (Барајево), насељено место у општини Барајево, Република Србија
 Гунцати (Кнић), насељено место у општини Кнић, Република Србија